Musschenbroek est un nom propre néerlandais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 , commune et hameau néerlandais de la province du Limbourg.

Patronyme 

 , famille néerlandaise remontant au   qui comprend des administrateurs, des universitaires et des artistes :
 Samuel van Musschenbroek (1640-1681), fabricant néerlandais d'instruments, inventeur de pontons métalliques ;  
 Jan van Musschenbroek (1687-1748), constructeur néerlandais d'instruments de laboratoire (inventés par son frère Pieter van Musschenbroek) ; 
  (1873-1958), peintre néerlandais ;
 Jan Willem van Musschenbroek (1729-1807), bourgmestre d'Utrecht ;
 Petrus van Musschenbroek (1764-1823), avocat néerlandais, expert littéraire, archiviste à Utrecht ; 
 Pieter van Musschenbroek (1692-1761), physicien néerlandais, frère de Jan van Musschenbroek ;
  (1916-1943), résistant néerlandais ;
  (1827-1883), explorateur, naturaliste et administrateur néerlandais des Indes néerlandaises ;
  (1857-1914), entrepreneur colonial néerlandais ;

Zoologie 
 Lori de Musschenbroek, espèce d'oiseau appartenant à la famille des Psittacidae.

Astronomie 
 (12491) Musschenbroek, astéroïde de la ceinture principale d’astéroïdes.

Notes et références 

Toponymie néerlandaise